Il singolare del torneo di tennis Sapronov-tennis Kharkiv Ladies Cup 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Lina Stančiūtė che ha battuto in finale Sofia Shapatava 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Sofia Shapatava (finale)
 Melanie Klaffner (quarti di finale)
 Julija Kalabina (quarti di finale)
 Kateryna Kozlova (semifinali)

 Zuzana Zlochová (primo turno)
 Valentina Ivachnenko (quarti di finale)
 Anastasіja Vasyl'jeva (primo turno)
 Vlada Ėkšibarova (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sapronov-tennis Kharkiv Ladies Cup 2011